Captain Planet este un serial de animație creat de Ted Turner, Robert Larkin III, și Barbara Pyle, produs de Pyle, Nicholas Boxer, Andy Heyward and Robby London, și developat de Pyle, Boxer, Heyward, London, Thom Beers, Bob Forward, Phil Harnage și Cassandra Schafhausen. A fost produs de Turner Program Services și DIC Entertainment și s-a difuzat pe TBS din 15 septembrie 1990 până în 5 decembrie 1992. O continuare a serialului, The New Adventures of Captain Planet, a fost produsă de Hanna-Barbera și Turner Program Services și s-a difuzat din 11 septembrie 1993 și 11 mai 1996. Amândouă serialele continuă și astăzi în sindicare.

În februarie 2009, Mother Nature Network a început să difuzeze episoade și metraj nerealizat din Captain Planet pe websitul său. În septembrie 2010, Mișcarea planetară  s-a lansat cu asistența lui Pyle ca un mijloc pentru fanii serialului pentru a se conecta și a continua să integreze mesajele serialului în viețile sale ca Planetari din viața reală.

Premiera în România a fost pe canalul Televiziunii Române dublat in românã iar apoi pe Cartoon Network în varianta în engleză. Mai târziu a început să se difuzeze pe ProCinema cu subtitrări în limba română.

Despre serial 
Cei cinci Planetari au rolul unor apostoli ecologiști care să-i învețe pe ceilalți oameni cum să fie responsabili cu mediul înconjurător, să recicleze și să nu polueze sau să distrugă natura. Kwame din Africa are puterea Puterea Pământului, roșcovanul Wheeler din America de Nord are Puterea Focului, Linka, o blondă din Uniunea Sovietică, are Puterea Vântului, Gi, din Asia, este fata care are Puterea Apei, iar din America de Sud este micuțul Ma-Ti (și companionul său maimuțoi), cu Puterea Inimii. Atunci când Planetarii sunt depășiți de situație, ei pot să-și unească puterile inelelor pentru a-l chema pe Căpitanul Planetă, singurul capabil să rezolve dezastre ecologice și să scape planeta de deversări majore de substanțe toxice.

Personaje 
 Căpitanul Planetă
 Gaia

Planetarii 
 Kwame
 Wheeler
 Linka
 Gi
 Ma-Ti

Ticăloșii 
 Hoggish Greedly
 Rigger
 Verminous Skumm
 The Rat Pack
 Dr. Blight
 MAL
 Duke Nukem
 Zarm
 Looten Plunder
 Argos Bleak
 Pinehead Brothers
 Sly Sludge
Ooze

Episoade 

{| style="text-align: center; width: 85%; margin: 0 auto; border-collapse: collapse;" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1"
|-
| colspan=4 |
|-
| colspan=4 bgcolor="#DFEFCF" | THE NEW ADVENTURES OF CAPTAIN PLANET
|-
| colspan=4 |
|-style="background: #ABC;"
!width="6%"|Nr
!width="6%"|Nr serie
!width="43%"|Titlu român
!width="43%"|Titlu englez
|-
| colspan=4 |
|-
| colspan=4 bgcolor="#DFEFFF" | PRIMUL SEZON (4)
|-
| colspan=4 |
|-
| bgcolor="#DCD0FF"|066
| bgcolor="#DFEEEF"|01
| rowspan=2|| rowspan=2|A Mine Is a Terrible Thing to Waste|-
| bgcolor="#DCD0FF"|067
| bgcolor="#DFEEEF"|02
|-
| colspan=4 |
|-
| bgcolor="#DCD0FF"|068
| bgcolor="#DFEEEF"|03
| 
| I Just Want to Be Your Teddy Bear
|-
| colspan=4 |
|-
| bgcolor="#DCD0FF"|069
| bgcolor="#DFEEEF"|04
| | Missing Linka|-
| colspan=4 |
|-
| bgcolor="#DCD0FF"|070
| bgcolor="#DFEEEF"|05
| 
| The Unbearable Blightness of Being
|-
| colspan=4 |
|-
| bgcolor="#DCD0FF"|071
| bgcolor="#DFEEEF"|06
| | Wheeler’s Ark|-
| colspan=4 |
|-
| bgcolor="#DCD0FF"|072
| bgcolor="#DFEEEF"|07
| 
| Sea No Evil
|-
| colspan=4 |
|-
| bgcolor="#DCD0FF"|073
| bgcolor="#DFEEEF"|08
| | Future Shock|-
| colspan=4 |
|-
| bgcolor="#DCD0FF"|074
| bgcolor="#DFEEEF"|09
| 
| I’ve Lost My Mayan
|-
| colspan=4 |
|-
| bgcolor="#DCD0FF"|075
| bgcolor="#DFEEEF"|10
| | Talkin’ Trash|-
| colspan=4 |
|-
| bgcolor="#DCD0FF"|076
| bgcolor="#DFEEEF"|11
| 
| The Energy Vampire
|-
| colspan=4 |
|-
| bgcolor="#DCD0FF"|077
| bgcolor="#DFEEEF"|12
| | Bottom Line Green|-
| colspan=4 |
|-
| bgcolor="#DCD0FF"|078
| bgcolor="#DFEEEF"|13
| 
| Gorillas Will Be Missed
|-
| colspan=4 |
|-
| bgcolor="#DCD0FF"|079
| bgcolor="#DFEEEF"|14
| | Bug Off|-
| colspan=4 |
|-
| bgcolor="#DCD0FF"|080
| bgcolor="#DFEEEF"|15
| 
| You Bet Your Planet
|-
| colspan=4 |
|-
| bgcolor="#DCD0FF"|081
| bgcolor="#DFEEEF"|16
| | Going Bats, Man|-
| colspan=4 |
|-
| bgcolor="#DCD0FF"|082
| bgcolor="#DFEEEF"|17
| 
| Jail House Flock
|-
| colspan=4 |
|-
| bgcolor="#DCD0FF"|083
| bgcolor="#DFEEEF"|18
| | High Steaks|-
| colspan=4 |
|-
| bgcolor="#DCD0FF"|084
| bgcolor="#DFEEEF"|19
| 
| Planeteers Under Glass
|-
| colspan=4 |
|-
| bgcolor="#DCD0FF"|085
| bgcolor="#DFEEEF"|20
| | Orangu-Tangle|-
| colspan=4 |
|-
| bgcolor="#DCD0FF"|086
| bgcolor="#DFEEEF"|21
| 
| No Horsing Around
|-
| colspan=4 |
|-
| bgcolor="#DCD0FF"|087
| bgcolor="#DFEEEF"|22
| | ’Teers in the Hood|-
| colspan=4 |
|-
| colspan=4 bgcolor="#DFEFFF" | SEZONUL 2 (5)
|-
| colspan=4 |
|-
| bgcolor="#DCD0FF"|088
| bgcolor="#DFEEEF"|23
| 
| Twilight Ozone
|-
| colspan=4 |
|-
| bgcolor="#DCD0FF"|089
| bgcolor="#DFEEEF"|24
| | Hollywaste|-
| colspan=4 |
|-
| bgcolor="#DCD0FF"|090
| bgcolor="#DFEEEF"|25
| 
| The Ghost of Porkaloin Past
|-
| colspan=4 |
|-
| bgcolor="#DCD0FF"|091
| bgcolor="#DFEEEF"|26
| | Disoriented Express|-
| colspan=4 |
|-
| bgcolor="#DCD0FF"|092
| bgcolor="#DFEEEF"|27
| 
| Horns a’ Plenty
|-
| colspan=4 |
|-
| bgcolor="#DCD0FF"|093
| bgcolor="#DFEEEF"|28
| | A River Ran Through It|-
| colspan=4 |
|-
| bgcolor="#DCD0FF"|094
| bgcolor="#DFEEEF"|29
| 
| No Place Like Home
|-
| colspan=4 |
|-
| bgcolor="#DCD0FF"|095
| bgcolor="#DFEEEF"|30
| | Little Crop of Horrors|-
| colspan=4 |
|-
| bgcolor="#DCD0FF"|096
| bgcolor="#DFEEEF"|31
| 
| In Zarm’s Way
|-
| colspan=4 |
|-
| bgcolor="#DCD0FF"|097
| bgcolor="#DFEEEF"|32
| | No Small Problem|-
| colspan=4 |
|-
| bgcolor="#DCD0FF"|098
| bgcolor="#DFEEEF"|33
| 
| Numbers Game
|-
| colspan=4 |
|-
| bgcolor="#DCD0FF"|099
| bgcolor="#DFEEEF"|34
| | Nothing’s Sacred|-
| colspan=4 |
|-
| bgcolor="#DCD0FF"|100
| bgcolor="#DFEEEF"|35
| 
| Who’s Running the Show?
|-
| colspan=4 |
|-
| colspan=4 bgcolor="#DFEFFF" | SEZONUL 3 (6)
|-
| colspan=4 |
|-
| bgcolor="#DCD0FF"|101
| bgcolor="#DFEEEF"|36
| | An Eye for an Eye|-
| colspan=4 |
|-
| bgcolor="#DCD0FF"|102
| bgcolor="#DFEEEF"|37
| 
| Whoo Gives a Hoot?
|-
| colspan=4 |
|-
| bgcolor="#DCD0FF"|103
| bgcolor="#DFEEEF"|38
| | Frog Day Afternoon|-
| colspan=4 |
|-
| bgcolor="#DCD0FF"|104
| bgcolor="#DFEEEF"|39
| 
| 5-Ring Panda-Monium
|-
| colspan=4 |
|-
| bgcolor="#DCD0FF"|105
| bgcolor="#DFEEEF"|40
| | A Good Bomb Is Hard to Find|-
| colspan=4 |
|-
| bgcolor="#DCD0FF"|106
| bgcolor="#DFEEEF"|41
| 
| Dirty Politics
|-
| colspan=4 |
|-
| bgcolor="#DCD0FF"|107
| bgcolor="#DFEEEF"|42
| | Old Ma River|-
| colspan=4 |
|-
| bgcolor="#DCD0FF"|108
| bgcolor="#DFEEEF"|43
| 
| One of the Gang
|-
| colspan=4 |
|-
| bgcolor="#DCD0FF"|109
| bgcolor="#DFEEEF"|44
| | Twelve Angry Animals|-
| colspan=4 |
|-
| bgcolor="#DCD0FF"|110
| bgcolor="#DFEEEF"|45
| 
| Never the Twain Shall Meet
|-
| colspan=4 |
|-
| bgcolor="#DCD0FF"|111
| bgcolor="#DFEEEF"|46
| | Delta Gone|-
| colspan=4 |
|-
| bgcolor="#DCD0FF"|112
| bgcolor="#DFEEEF"|47
| 
| Greed Is the Word
|-
| colspan=4 |
|-
| bgcolor="#DCD0FF"|113
| bgcolor="#DFEEEF"|48
| | 101 Mutations|-
| colspan=4 |
|}

 Legături externe 

 Official Turner Captain Planet site Retrieved 13.June 2013
 Captain Planet Foundation Retrieved 13.June 2013
 Captain Planet at Don Markstein's Toonopedia. Archived from the original on 9 aprilie 2012.
 
 
 
 
 Good Guys  The Heroes of Captain Planet and the Planeteers'' on ntlworld.com. Retrieved 13.June 2013

Referințe 

Cartoon Network
Desene animate
Seriale de animație